Bisdom Deventer (rooms-katholiek), een voormalig Nederlands bisdom van de Rooms-Katholieke Kerk (1559-1591)
Bisdom Deventer (oudkatholiek), een voormalig Nederlands bisdom van de Oudkatholieke Kerk (1758-1982)